Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 65-ös, illetve 65A, 65Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 65-ös busz (Baja)

 65-ös busz (Budapest)
 65A busz (Budapest)
 65-ös busz (Budapest, 1954–1960)megszűnt
 65Y busz (Budapest)megszűnt